Коллетт () — фамилия

Известные носители 
 Коллетт, Дан (род. 1985) — люксембургский футболист.
 Коллетт, Йонас (1772—1851) — норвежский государственный деятель.
 Коллетт, Камилла (урождённая Вергеланн; 1813—1895) — норвежская писательница, считающаяся первой феминисткой Норвегии.
Коллетт, Мария (род. 1974) — американский политик-демократ, член Сената Пенсильвании.
 Коллетт, Роберт (1842—1913) — норвежский зоолог.
 Коллетт, Тони (род. 1972) — австралийская актриса.
 Коллетт, Уэйн (1949—2010) — американский бегун, вице-чемпион Олимпийских игр 1972 года.
 Коллетт, Эрни (1895—1951) — канадский хоккеист, вратарь, чемпион Олимпийских игр 1924 года.

См. также 
 Колетт (значения)
 Collett